Золотарёвка — посёлок городского типа в Пензенском районе Пензенской области России.

Образует муниципальное образование рабочий посёлок Золотарёвка со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен в 25 км от Пензы, в 8 км от железнодорожной станции Шнаево, по обоим берегам реки Медоевки.

История 
Основана с таким названием на месте древних поселений в начале XVII века канцеляристом Пензенской провинциальной конторы Алексеем Фёдоровичем Золотарёвым. До XIX века называлась д. Золотаревка и входила в Городищенский уезд Пензенской губернии.

В архивном документе Российского государственного архива древних актов: «Сказки и перечневые выписки о помещичьих, государственных (отписных), монастырских крестьянах, сказки однодворцев Узинского стана Пензенского у.» 1719—1720 гг.,в «Именной росписи о помещичьих и монастырских крестьянах Узинского стана Пензенского у.» 1723 г. (РГАДА,Ф.350.ОП.2.Д.2513.Л.82,547, 508.Л.1620-1623;Д.2531. Л.805-814 об.) имеются переписи сельца «Богородского, что на речке Медаевка». В 1762—1764 г.г. наряду с дер. Золотарёвка на р. Ардым упоминается сельцо Золотаревка на речке Медаевка (РГАДА. Ф.ОП, Д,2563. Л. 543—564). В 1785 году на даче с. Боголюбовка, тож д. Золотарёвка прокуроршей Бекетовой организовано стекольное производство. В 1815 году дворянами Золотарёвыми, Бекетовыми создана суконная фабрика в д. Золотарёвка, что на речке Медаевка. В 1817 году дворянином О. С. Селивановым в с. Боголюбовка тож старой деревне Золотарёвка построены бумажная и суконная фабрика. В 1910 году в посёлке имелись 1 община, 108 дворов, фабричная школа, фабрика Казеева.

В 6 км к северо-западу расположен памятник природы Золотарёвский сосновый бор с некоторыми видами редких растений, среди них водяной орех Спрыгина. Заповедное сфагновое болото.

Около 1 км к западу находится памятник археологии — Золотарёвское городище (5-3 вв. до н. э.; 9-10 и 11-13 вв. н. э.), сохранившее материальные свидетельства защиты города от монголо-татар.

В 1928 году Золотаревка преобразована в рабочий поселок. В 1920-е годы при селе образован плодосовхоз «Золотаревский». В 1930 году Золотарёвка — центр сельсовета Пензенского района. В 1939 году в черте Золотаревки оказались деревня Бекетовка (восточная окраина при суконной фабрике), д. Новая Золотарёвка и д. Пальмовка (Кирилловка). В 1949 году в черту поселка включены с. Боголюбовка и д. Куриловка. Куриловка образовала северную-северо-восточную окраину поселка, а Боголюбовка (Курмыш и Гора) — южную.

Население

Примечания

Литература 
 Полубояров М. С. «Весь Пензенский край». 2016 г. — С. 678—679.
 Ананичев Б. П. «Вот моя деревня, вот мой дом родной». 2017 г.

Ссылки 
 http://penza-area.inpenza.ru/?p=zolotaryevka
 
 www.geocaching.su/?pn=101&cid=4412

Посёлки городского типа Пензенской области
Населённые пункты Пензенского района
Муниципальные образования Пензенского района
Городские поселения Пензенской области